Cet article est consacré à l'édition 1988 du concours Miss Canada.

Résultats 

Concours de beauté en 1988
1988 au Canada
Miss Canada